Eurovision Song Contest 2001 sändes den 12 maj 2001 från fotbollsarenan Parken i Köpenhamn, Danmark i och med att Danmark året före hade vunnit tävlingen med Fly on the Wings of Love med Olsen Brothers. Tävlingen vanns av det estniska bidraget "Everybody" framförd av  Tanel Padar, Dave Benton och 2XL.

Programledare var journalisten Natasja Crone och skådespelaren Søren Pilmark. Mellan varje bidrag visades videovykort med danska bilder som på något sätt hade anknytning till det aktuella landet. Årets tävling var den hittills största sett till antalet åskådare på plats, drygt 38 000 personer. Parken hade inför festivalen försetts med tak.

Tävlingen 
Telefonomröstning användes detta år i alla länder utom Bosninen-Hercegovina, Grekland, Ryssland och Turkiet, som istället använde sig av jury. I Kroatien och Malta användes en kombination av telefon- och juryröstning.

Kvällens första bidrag var en ballad sjungen av nederländska Michelle Courtens som framträdde barfota, sittande på scengolvet. Mer medryckade bidrag kom däremot från Storbritannien, där Lindsay D vann den nationella uttagningen före Nanne Grönvall som kom på fjärdeplats med Men. Slovenien skickade en uppmärksammad technolåt med dramatiska pianoslingor och sångerskan Nusa Derenda framförde den iklädd gul och svart läderklädsel.

Maltesiske Fabrizio Faniello kom att återvända till tävlingen 2006. Dock slutade han på en sista plats i finalen med 1 poäng. Sångerskan i grekiska Antique, Helena Paparizou, återkom 2005 och vann då hela tävlingen.
Belgien protesterade för de tyckte att Sveriges låt liknade Belgiens sång "Liefde is een kaartspel" från Eurovision Song Contest 1996. Men protesten avslogs. Även Johnny Zverzina hävdade att låten är ett plagiat av hans låt "Isus najvece ime", inspelad i Belgrad i dåvarande Jugoslavien 1987. STIM sammankallade en bedömningskommitté, och Friends friades med minsta möjliga marginal, 4-3.

Resultat
Estland fick detta år sin första seger med Everybody framförd av artisterna Tanel Padar, Dave Benton och pojkbandet 2XL. Detta trots att bidraget var en högoddsare hos olika vadslagningsbyråer.

Vad Estland förmodligen vann på, var att man i likhet med tvåan Danmark, i slutet av startfältet stack ut med en glad upp-tempolåt, i kontrast mot startfältets många mer eller mindre pretentiösa bidrag Nederländerna och Bosnien-Herzegovina skickade exempelvis inte helt lättillgängliga ballader, även Norge skickade en storslagen ballad som musikaliskt förde tankarna till musikal. Det var vidare en aning tunnsått med trallvänliga hits. Trean Grekland och fjärdeplatsen Frankrike, som rent musikaliskt kanske hade starkare bidrag än Estland resp. Danmark, attraherade uppenbarligen inte tillräckligt många länder, för att räcka till seger. Det svenska bidraget, som slutade på femte plats, var förmodligen för snarlik 1999 års segrarlåt, Take me to you heaven, för att ge ännu en svensk seger. 

Den stora förhandsfavoriten, Antique, slutade kvällen på tredje plats och var det enda bidraget som fick poäng från samtliga länder. 

Låtar med startnummer två har aldrig vunnit tävlingen och detta år lottades Island till det otursdrabbade startnumret och de slutade kvällen på sistaplats med tre poäng. De delade sistaplatsen med Norge. I och med att Norge och Island slutat sist med tre poäng så blev de tvungna att stå över från 2002:s upplaga.

Under de fem minuter man fick rösta kom det in 191 087 röster i Sverige. Vilket resulterade att Världens barn fick 1 624 240 kronor.
Grekland fick 28% av rösterna från Sverige, det resulterade att de fick 12 poäng. Danmark fick 17,7% av rösterna och det blev en tia, Estland fick 8 procent av rösterna och 8 poäng, Slovenien fick 6 procent av rösterna och landet fick 7 poäng av Sverige. De länder som fick minst röster av alla från Sverige var Nederländerna och Portugal, de fick 0,9 % av rösterna var.

Efter omröstningen stod följande resultat klart:

Röstningstabell

Karta

Se även 
 Eurovision Song Contest 2000

Referenser

Noter

Källförteckning

Externa länkar

Eurovision Song Contest, officiell webbplats
Text och musik till vinnarlåten Everybody

 
2001 i Danmark